Bygge kan syfta på:

 Bygge och Bo – en svensk organisation som arrangerade bostadsutställningar under 1920-talet

Se även
 Byggnad
 Byggnadskonstruktion